Gran Piemonte 2016 var den 100. udgave af cykelløbet Gran Piemonte. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 29. september 2016. Løbet blev vundet af Giacomo Nizzolo, som stillede op for Italiens landshold.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2016
UCI Europe Tour 2016